Шабельніков Іван Сергійович (1917—1947) — старший лейтенант РА, Герой Радянського Союзу.
 Шабельніков Михайло Федорович (* 1927) — фельдшер, заслужений працівник охорони здоров'я України.